Aardrijkskunde
 Whitaker (Pennsylvania), plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania

Personen met de achternaam Whitaker
 Alexander Whitaker, Engels theoloog
 Denzel Whitaker, Amerikaanse acteur
 Forest Whitaker, Amerikaans acteur, producer en regisseur
 John Whitaker, Brits springruiter
 Michael Whitaker, Brits springruiter
 Robert Whitaker, Brits fotograaf